Mezzanotte a Mosca: titolo con cui è comunemente nota in italiano la canzone russa Podmoskovnye večera
Mezzanotte a Mosca: film documentario di Pietro Medioli e Giovanni Cocconi del 2001